Der MLP Nations Cup 2011 war ein Fraueneishockey-Turnier, an dem insgesamt sechs Nationalmannschaften teilnahmen, wobei Kanada durch die U22-Nationalmannschaft vertreten wurde. Das Turnier wurde in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen ausgetragen. Das Turnier wurde durch das U22-Nationalream Kanadas gewonnen, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigten.

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Beste Scorerinnen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüterinnen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Weblinks 
 MLP Nations Cup 2012 bei iihf.com

Einzelnachweise 

Eishockeyturnier in der Schweiz
Eishockeyveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Kreuzlingen
Fraueneishockeyturnier